Antipatros (, latinisiert Antipater) bezeichnet:

 Antipatros (Makedonien) (398 v. Chr.–319 v. Chr.), ein Feldherr und späterer Reichsverweser Makedoniens
 Antipatros I., König von Makedonien
 Antipatros II. († 279 v. Chr.), König von Makedonien
 Antipatros (Idumäer) († 43 v. Chr.), römischer Verwalter in Palästina und Vater von Herodes dem Großen
 Antipatros von Hierapolis, Sophist des 2./3. Jahrhunderts
 Antipatros von Kyrene (4. Jh. v. Chr.), ein griechischer Philosoph
 Antipatros von Sidon (2. Jh. v. Chr.), einen griechischen Dichter
 Antipatros (Sohn des Herodes) († 4 v. Chr.), Sohn des Herodes und Enkel des Antipatros aus Idumäa
 Antipatros (Seleukide) (3. und 2. Jh. v. Chr.), Neffe von Antiochos III.
 Antipatros von Tarsos († 129 v. Chr.), einen griechischen Philosophen
 Antipatros von Thessalonike († um Christi Geburt), einen griechischen Epigrammdichter
 Antipatros von Tyros (um 80 v. Chr.), stoischer Philosoph
 Antipatros (Bildhauer) (3. Jh. v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Antipatros (Toreut), angeblicher Toreut der hellenistischen Zeit
 Antipatros (Koroplast) (1. Jh. n. Chr.), griechischer Koroplast

Antipater ist der Name folgender Personen:

 Lucius Coelius Antipater, römischer Jurist und Historiker
 Publius Aelius Antipater, lateinischer Name des Sophisten Antipatros von Hierapolis